Der er flere personer med navnet William Pitt:
 William Pitt den ældre (1708-78) – britisk politiker, premierminister 1766-68
 William Pitt den yngre (1759-1806) – britisk politiker, premierminister 1783-1801 og 1804-06, søn af Pitt den ældre
 William Pitt Fessenden (1806-69) – amerikansk politiker, finansminister 1864-65
 William Pitt Leleiôhoku (1854-77) – hawaiiansk kronprins og musiker